Roque González puede referirse a:

 Roque González de Santa Cruz (1576-1628), jesuita paraguayo y santo de la Iglesia Católica;
 Roque González Garza (1885-1962), militar mexicano, presidente provisional de la República;
 Roque González (1918-1987), político argentino, gobernador de la provincia del Chubut;
 Roque González Salazar (n. 1931), político y diplomático mexicano; o
 Roque Gonzales, municipio del estado brasileño de Río Grande del Sur.